

Bośnia i Hercegowina 
 Bosanski Petrovac – miasto i gmina
 Petrovac – wieś i gmina  w Republice Serbskiej;

Czarnogóra 
 OFK Petrovac –  klub piłkarski z siedzibą w Petrovacu na Moru;
 Petrovac na Moru – nadmorska miejscowość;

Serbia 
 Bački Petrovac – miasto
 Petrovac na Mlavi – miasto
 Petrovac – wieś w okręgu jablanickim, w gminie Lebane
 Petrovac – wieś w okręgu pczyńskim, w gminie Trgovište
 Petrovac – wieś w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Petrovac – wieś w okręgu pirockim, w mieście Pirot
 Petrovac – wieś w okręgu toplickim, w mieście Prokuplje